Джон Нейпир ():
 Нейпир, Джон (в России его фамилия традиционно транслитерируется как Непер; 1550—1617) — шотландский математик.
 Нейпир, Джон (1917—1987) — английский зоолог.
 Нейпир, Джон (род. 1944) — англо-американский сценограф.
 Нейпир, Джон (род. 1986) — американский бобслеист.